Mohéliglasögonfågel (Zosterops comorensis) är en fågelart i familjen glasögonfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer enbart på ön Mohéli i ögruppen Komorerna. Tidigare betraktades den som en underart till madagaskarglasögonfågel (Zosterops maderaspatanus), men urskiljs allt oftare som egen art.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Glasögonfåglar
Zosterops